Białkowska ist der Familienname folgender Personen:
 Aneta Białkowska-Michalak (* 1977), polnische Kanutin
 Eliza Białkowska (* 1973), polnische Sportgymnastin